Йенлак — вьетнамские топонимы:
 Йенлак () — уезд в провинции Виньфук.
 Йенлак () — город в уезде Йенлак, провинция Виньфук.
 Йенлак ()  — город в уезде Нари, провинция Баккан.  
 Йенлак ()  — община в уезде Нгуенбинь, провинция Каобанг.
 Йенлак ()  — община в уезде Ньытхань, провинция Тханьхоа.
 Йенлак ()  — община в уезде Йендинь, провинция Тханьхоа.